Banco Hipotecario del Uruguay bezeichnet:

 Banco Hipotecario del Uruguay (Finanzinstitut), die gleichnamige uruguayische Hypothekenbank
 Banco Hipotecario del Uruguay (Bauwerk), das Gebäude, in dem der derzeitige Sitz der BHU untergebracht ist